Песнопе́ния — торжественные песни и стихи религиозного характера.

 Религия
 Авестийские песнопения — 17 поэтических гимнов пророка Заратустры.
 Грегорианские песнопения
 Входные песнопения
 Литургические песнопения
 Православные песнопения — Православной церкви. См. категорию: Православные песнопения

Поэзия
 «Жертвенные песнопения» (1910) — сборник индийского поэта Рабиндраната Тагора.

См. также 
 «Песнь песней Соломона» | Православные молитвы
 Гимнография | Гимнология | Церковные тоны | Церковная музыка
 Музыка Ватикана | Современная христианская музыка
 «Шесть духовных песнопений» (1992)

Примечания